Halzen steht für:

 Francis Halzen (* 1944),  belgisch-US-amerikanischen Physiker
 Halzen Mesa, ein nach Francis Halzen benannter Tafelberg im Viktorialand, Antarktika